Eve of Destruction ou EoD peut désigner :

 Eve of Destruction (EoD), un mod gratuit développé, à l'origine, pour Battlefield 1942 en 2004 ;
 Eve of Destruction, un crossover publié par Marvel Comics ;
 Eve of Destruction, une chanson de P.F. Sloan popularisée par Barry McGuire en 1965 ;
 Eve of Destruction, un téléfilm américain sorti en 2013.